Столя́рный переулок — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Столярный переулок — улица в Екатеринбурге.
 Столярный переулок — улица в Москве.
 Столярный переулок — улица в городе Орле.
 Столярный переулок — улица в Ростове-на-Дону.
 Столярный переулок — улица в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Столярный переулок — улица в Харькове.

См. также 
 Столяров переулок